Wechsler steht für:

 Geldwechsler, kaufmännischer Beruf
 CD-Wechsler, Abspielgerät
 Wechselschalter

Wechsler ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Wechsler (1879–1922), österreichisch-deutscher Journalist, Publizist und Schriftsteller
 Anna Wechsler (1862–1922), deutsche Mundartautorin
 Bernhard Wechsler (1807–1874), deutscher Rabbiner
 David Wechsler (1896–1981), US-amerikanischer Psychologe
 David Wechsler (Autor) (1918–1990), Schweizer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Ernst Wechsler (1861–1893), österreichischer Schriftsteller 
 Fridolin Wechsler (* 1941), Schweizer Theologe
 Hans Wechsler (1930–2010),  Schweizer Politiker und Lehrer
 Herbert Wechsler (1909–2000), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler
 Jürgen Wechsler (* 1955), deutscher Gewerkschaftler, Aufsichtsrat und Bezirksleiter der IG Metall Bayern
 Lazar Wechsler (1896–1981), Schweizer Filmproduzent
 Margareta Wechsler Dinu (Medi; 1908/09–2016), rumänische Malerin
 Moe Wechsler (1920–2016), US-amerikanischer Jazz-Pianist

 Peter Wechsler (* 1951), Schweizer Künstler
 Richard Wechsler, US-amerikanischer Filmproduzent
 Ulrich Wechsler (* 1935), deutscher Verlagsmanager
 Wolfgang Wechsler (1930–2012), deutscher Neuropathologe

Siehe auch:
 Wechsel
 Wechsler Memory Scale
 Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene (Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene Revision 1991)
 Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene (Wechsler Intelligenztest für Erwachsene, 2006)
 Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - III (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence - III, 2009)
 Wexler
 Weksler
 Veksler
 Werkzeugwechsler